Flamengo és un barri de Rio de Janeiro. També pot referir-se a:

 Clube de Regatas do Flamengo, club de futbol de la ciutat de Rio de Janeiro
 Esporte Clube Flamengo, club de futbol de la ciutat de Teresina
 Esporte Clube Flamengo Paraibano, club de futbol de la ciutat de João Pessoa
 Associação Atlética Flamengo, club de futbol de la ciutat de Guarulhos
 Sport Club Flamengo, antic club de futbol de Recife
 Clube de Regatas Flamengo (RO), antic club de futbol de Porto Velho